Жюпиле Лига 2003/2004 — 101-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 8 августа 2003 года и закончился 15 мая 2004 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

2003/2004
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2003 году
Спорт в Бельгии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004